Ratyzbona
Religia w Ratyzbonie